Чиа:

 Чиа — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.
Чиа — деревня в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Чиа, Николай (род. 1938) — римско-католический архиепископ Сингапура, ординарий архиепархии Сингапура.
  — населённый пункт в департаменте Кундинамарка, Колумбия.